Der mexikanische Bundesstaat Michoacán ist in 113 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt, die in 10 Regionen gruppiert sind. Die Verwaltungsbezirke werden aus 8.644 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 231 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften ist in den letzten Jahren rückläufig (2000: 9.686; 2010: 9.427).

Die nachfolgende Tabelle der Regionen wurde auf rechnerischer Basis der Volkszählung von 2020 erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Plausibilität durch den Bundesstaat Michoacán de Ocampo. Sie dient lediglich zur Information über die angezeigten administrativen Einheiten und deren Komponenten.

Weblinks 
 Instituto ded Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo (IPLAEM)

 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Michoacán de Ocampo (spanisch)

Einzelnachweise 

Michoacan